Le tournoi de squash Carol Weymuller Open 2016 est l'édition 2016 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 17 au  à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Haley Mendez. 

La championne du monde Nour El Sherbini l'emporte en finale face à Alison Waters.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 2016
Sport à New York en 2016
Squash en 2016